Дева може да се отнася за:

 Дева (съзвездие)
 Дева (зодия)
 Дева (град в Румъния)
 Дева Мария
 Дева (зороастризъм)
 Дева (индуизъм)
 Дева Мария пред Тин (църква)
 Дева Стейдиъм
 Орлеанската дева